Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 februari 2022.

Mannen 02